Orde van Medische Verdienste (Brazilië), een Braziliaanse Ridderorde voor Braziliaanse en buitenlandse artsen
 Orde van Medische Verdienste (Roemenië), een orde van verdienste van het communistische Roemenië